Кањас има више значења:

 Кањас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кањас (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кањас (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Кањас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику